Creighton Lecture ist eine jährlich stattfindende Reihe von Vorlesungen bzw. Vorträgen, die 1907 vom King’s College London eingerichtet wurde.

Sie ist zu Ehren des Historikers Mandel Creighton (1843–1901) benannt und beschäftigt sich mit den verschiedensten geschichtswissenschaftlichen Themen. Der Lecturer wird durch das College im jährlichen Wechsel berufen. Das Amt war anfangs mit £ 650 dotiert; der Betrag stammte jeweils zur Hälfte vom College und von Louise Creighton (1850–1936), der Witwe des Geehrten.

Lecturers 
 1907 Thomas Hodgkin – The wardens of the northern marches
 1908 George Walter Prothero – The arrival of Napoleon III.
 1909 John Bagnell Bury – The Constitution of the later Roman Empire
 1910 Francis John Haverfield – Greek an d Roman town-planning
 1911 Herbert Fisher – Political Unions
 1912 Paul Vinogradoff – Constitutional history and the „year books“
 1913 Richard Haldane – The meaning of truth in history
 1914 James Bryce – Race sentiment as a factor in history
 1915 John William Fortescue – England at war in three centuries
 1916 Albert Frederick Pollard – The growth of an imperial parliament
 1917 Charles Harding Firth – Then and now, or a comparison between the war with Napoleon and the present war
 1918 Gilbert Murray – Aristophanes and the war party
 1919 George Macaulay Trevelyan – The war and the European revolution in relation to history
 1920 Thomas Frederick Tout – England and France in the 14th century and now
 1921 Julian Corbett – Napoleon and the British Navy after Trafalgar
 1922 Charles Oman – Historical Pespective
 1923 George Peabody Gooch – Franco-German relations, 1867–1914
 1924 William Searle Holdsworth – The influence of the legal profession on the growth of the English Constitution
 1925 Graham Wallas – Bentham as political inventor
 1926 Charles Walworth Alvord – The significance of the new interpretation of Georgian politics
 1927 Charles Grant Robertson – History and Citizenship
 1928 Robert William Seton-Watson – A plea for the study of contemporary history
 1929 Ernest Barker – Political ideas in Boston during the American Revolution
 1930 Henri Pirenne – La révolution belge de 1830
 1931 Edward Jenks – History and historical novel
 1932 Frederick Maurice Powicke – Pope Boniface III.
 1933 Norman Hepburn Baynes – The Byzantine imperial idea
 1934 Arthur Perceval Newton – The West Indies in international politics
 1935 Frank Merry Stenton – The road system of medieval England
 1936 Charles Peers – History in the making
 1937 Richard Henry Tawney – The economic advance of the squirearchy in the two generations before the civil war
 1938 John Harold Clapham – Charles Louis, elector palatine 1617–1680
 1939 ausgefallen
 1940 ausgefallen
 1941 ausgefallen
 1942 ausgefallen
 1943 ausgefallen
 1944 ausgefallen
 1945 ausgefallen
 1946 Charles K. Webster – The making of the charter of the United Nations
 1947 Arnold J. Toynbee – The unification of the world and the change in historical perspective
 1948 George Norman Clark – The cycle of war and peace in modern history
 1949 Vivian Hunter Galbraith – Historical research in medieval England
 1950 John Ernest Neale – The Elizabethan age
 1951 Ernest Fraser Jacob – Henry Chichele and the ecclesiastical politics of his age
 1952 Lewis Namier – Basis factors in the 19th century European history
 1953 Theodore Frank Plucknett – The mediaeval Bailiff
 1954 Hugh Hale Bellot – Woodrow Wilson
 1955 Keith Hancock – The Smuts Papers
 1956 Michael Clive Knowles – Cardinal Gasquet as an historian
 1957 John Goronwy Edwards – The commons in medieval English Parliaments
 1958 Lucy Stuart Sutherland – The City of London and the opposition to government 1768–74
 1959 Steven Runciman – The families of Outremer
 1960 Lillian Penson – Foreign affairs under the 3rd Marquis of Salisbury
 1961 Herbert Butterfield – Charles James Cox and Napoleon
 1962 Reginald Ralph Darlington – The Norman Conquest
 1963 Ronald Syme – Caesar
 1964 Robert Arthur Humphreys – Tradition and revolt in Latin America
 1965 Michael Roberts – On aristocratic constitutionalism in Swedish history
 1966 Richard William Southern – England and the continent in the 12th century
 1967 Arnold Hugh Martin Jones – The caste system in the later Roman Empire
 1968 William Norton Medlicott – Britain and Germany
 1969 Ernst Gombrich – Myth and reality in German wartime broadcasts
 1970 Philip Grierson – The origins of money
 1971 Isaiah Berlin – George Sorel
 1972 Cyril Henry Philips – The young Wellington in India
 1973 Alan J. P. Taylor – The second world war
 1974 Frederick Jack Fisher – Labour in the economy of Stuart England
 1975 Owen Chadwick – Acton and Gladstone
 1976 Anthony Blunt – Illusionism in baroque architecture
 1977 Michael Moïssey Postan – The English rural labourer in the later middle ages
 1978 Joel Hurstfield – The illusion of power in Tudor politics
 1979 Joseph Needham – The guns of Kaifeng-fu
 1980 Arnaldo Momigliano – The origins of universal history
 1981 Michael Howard – The causes of wars
 1982 Ragnhild Hatton – The Anglo-Hanoverian connection
 1983 Keith Thomas – The perception of the past in early modern England
 1984 William G. Beasley – The nature of Japanese imperialism
 1985 Maurice Hugh Keen – Some late medieval views on nobility
 1986 James Henderson Burns – Absolutism
 1987 Ernst Heinrich Kossmann – 1787
 1988 Henry Royston Loyn – The „matter“ of Britain
 1989 Donald Cuthbert Coleman – Myth, history and the industrial revolution
 1990 Douglas Johnson  Occupation and collaboration
 1991 John Huxtable Elliott – Illusion and disillusionment
 1992 Ian Nish – The uncertainties of isolation
 1993 Eric Hobsbawm – The present as history
 1994 Peter James Marshall – Imperial Britain
 1995 James Campbell – European economic development in the 11th century
 1996 Averil Cameron – Byzantium
 1997 Emmanuel Le Roy Ladurie – The history of the book in France
 1998 Peter Clarke – The rise and fall of Thatcherism
 1999 John Gillingham – Civilizing the English?
 2000 Jessica Rawson – The power of images
 2001 Shula Marks – Class, culture andconsciousness
 2002 Patrick Collinson – Elizabeth I and the verdicts of history
 2003 J. G. A. Pocock – The politics of historiography
 2004 Robert Ian Moore – The war against heresy in medieval Europe
 2005 Robert F. Foster – Changed utterly
 2006 Olwen Hufton – Faith, hope and money
 2007 Robert J. W. Evans – The Creighton century
 2008 Chris Wickham – Medieval Assembly
 2009 Robert Service – Russia since 1917 in Western mirrors
 2010 Tim Blanning – The Holy Roman Empire of the German Nation
 2011 Catherine Hall – Macaulay and Son
 2012 Quentin Skinner – John milton as a theorist of liberty
 2013 Lisa Jardine – Meeting my own history coming back
 2014 Richard J. Evans – Was the „final solution“ unique?

Literatur 
 Robert J. W. Evans: The Creighton Century. British historians and Europe. In: Historical Research, Bd. 82 (2009), S. 320–329,

Weblinks 
 Creighton Lecture am Institute of Historical Research

Vorlesung
Veranstaltung (Geschichtswissenschaft)
University of London